Hănțești se poate referi la:
 Hănțești, Galați
 Hănțești, Suceava